23-й чемпионат мира по бадминтону проходил с 21 по 27 августа 2017 года в шотландском городе Глазго. Соревнования проводились в Эмирейтс Арене. Второй раз в истории Глазго принимал мировое первенство. Предыдущий чемпионат мира в столице Шотландии прошёл в 1997 году.

Лидером чемпионата, как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград в очередной раз стала сборная Китая. Впервые с 2005 года китайские бадминтонисты остались без золота в одиночном мужском разряде. Тогда победу праздновал индонезийский бадминтонист Тауфик Хидаят, победивший в решающем матче Линь Даня. В финале первенства в Глазго победу в двух партиях одержал датчанин Виктор Аксельсен, которому также противостоял Линь Дань.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты соревнований на официальном сайте международной федерации бадминтона BWF 

Спорт в Шотландии в 2017 году
Чемпионаты мира в Шотландии
Август 2017 года
Международные спортивные соревнования в Глазго
Международные соревнования по бадминтону в Великобритании